Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 503 dans le monde.

 Route fédérale 503 en Allemagne
 Route 503 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 503 en France